Кито́й — топоним в Прибайкалье:

 Китой — река в Бурятии и Иркутской области России, левый приток Ангары;
 Китой — микрорайон Ангарска, Иркутская область;
 Китой — деревня в Усольском районе Иркутской области;
 Китой — станция Иркутского региона Восточно-Сибирской железной дороги.

См. также 
 Китой-Бей